A Woman Rebels (br: Liberta-te Mulher!) é um filme estadunidense de 1936, do gênero drama, dirigido por Mark Sandrich.

Sinopse 
A história gira em torno de Pamela, uma mulher no final do século XIX, na Inglaterra, que não tem intenção de se casar. Depois de grande dificuldade em encontrar um trabalho, ela finalmente consegue um em uma revista feminina. Após o editor ficar doente, ela move a revista para discutir as questões da igualdade entre os sexos, trabalho infantil, assistência médica, e encontrar um emprego. Ela então se vê como líder de um movimento. Após um evento inesperado, ela também enfrenta a criação de um filho sem um pai, o que para as pessoas naquele tempo era escandaloso.

Elenco 
 Katharine Hepburn … Pamela 'Pam' Thistlewaite
 Herbert Marshall … Thomas Lane
 Elizabeth Allan  … Flora Anne Thistlewaite
 Donald Crisp     … Judge Byron Thistlewaite

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Mark Sandrich
Filmes dos Estados Unidos de 1936
Filmes de drama
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa